Niebezpieczny umysł – książka, autobiografia Chucka Barrisa
 Niebezpieczny umysł – amerykański film z 2003 w reżyserii George’a Clooneya, ekranizacja

Zobacz też 
 Confessions of a Dangerous Mind